Hydrobaenus är ett släkte av tvåvingar som beskrevs av Fries 1830. Hydrobaenus ingår i familjen fjädermyggor.

Dottertaxa till Hydrobaenus, i alfabetisk ordning 

 Hydrobaenus anteilis
 Hydrobaenus astis
 Hydrobaenus biwagrandis
 Hydrobaenus calvescens
 Hydrobaenus conformis
 Hydrobaenus cranstoni
 Hydrobaenus dentistylus
 Hydrobaenus distylus
 Hydrobaenus fusistylus
 Hydrobaenus ginzanneous
 Hydrobaenus glacialis
 Hydrobaenus hidakaefea
 Hydrobaenus hudsoni
 Hydrobaenus itachigranulatus
 Hydrobaenus johannseni
 Hydrobaenus kondoi
 Hydrobaenus labradorensis
 Hydrobaenus lapponicus
 Hydrobaenus laticaudus
 Hydrobaenus lugubris
 Hydrobaenus lunzensis
 Hydrobaenus martini
 Hydrobaenus monodentatus
 Hydrobaenus paucisaeta
 Hydrobaenus pilipes
 Hydrobaenus pilipodex
 Hydrobaenus piloculus
 Hydrobaenus rufus
 Hydrobaenus saetheri
 Hydrobaenus scapulapilosus
 Hydrobaenus septentrionalis
 Hydrobaenus sikhotealinensis
 Hydrobaenus sirikus
 Hydrobaenus spinnatis
 Hydrobaenus traenis
 Hydrobaenus travisi
 Hydrobaenus tumidistylus
 Hydrobaenus tusimolemeus
 Hydrobaenus tusimomeneus
 Hydrobaenus tusimoneous
 Hydrobaenus virgo

Källor

Externa länkar 

Fjädermyggor
Hydrobaenus